Samburu (volk), een volk in Kenia, verwant aan de Masai.
Samburu (taal), een Oost-Nilotische taal gesproken door het gelijknamige volk in Kenia.
Samburu County, een county van Kenia.
Natuurreservaat Samburu, een Keniaans natuurreservaat.